Agiro, appelé jusqu'en janvier 2020 Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des marais du Nord (APEL), est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de sauvegarder et mettre en valeur le riche patrimoine écologique du bassin versant du lac et de la rivière Saint-Charles.

L'association a été fondée en octobre 1980.

Missions de l'association 

Agiro s'est donné plusieurs mandats :

 Sensibiliser la population locale à la protection de l'environnement ; 
 Obtenir l'expertise professionnelle nécessaire à la formulation de recommandations visant l'exécution de correctifs appropriés pour protéger nos milieux naturels ; 
 Améliorer les connaissances disponibles sur l'écologie régionale par la poursuite d'études scientifiques, d'analyses techniques et d'inventaires environnementaux ; 
 Aménager et mettre en valeur les attraits naturels du lac Saint-Charles ; 
 Agir afin d’améliorer la qualité de l’eau du lac Saint-Charles et de ses affluents ; 
 Contribuer au maintien de la biodiversité du lac Saint-Charles et de ses environs ;
 Planifier et réaliser des actions de conservation, notamment en facilitant l’acquisition de propriétés et les initiatives de conservation volontaire.
 Réaliser des activités d'éducation, de formation et de sensibilisation destinées au public dans son domaine d'intervention.
 Apporter son expertise et son soutien aux partenaires régionaux dans les champs d’intervention suivants :
 Programmes de recherche et de suivi sur la ressource eau;
 Actions de restauration environnementale;
 Conservation des écosystèmes;
 Formation et sensibilisation relative à la préservation de l’eau.

Le lac Saint-Charles constituant la réserve d'eau potable pour près de  de la région de Québec, la préservation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques associés à ce plan d'eau et à son bassin versant revêt une importance accrue.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 

Association ou organisme lié à l'eau au Québec
Parc ou jardin public à Québec (ville)